Єгипетський корабель з папірусу — один з найдавніших у світі. Спочатку він являв собою всього лише папірусний пліт, а приблизно до 3500-го року до н. е. це вже був корабель. Використовували його майже виключно для плавань по Нілу. Його ніс і корма були спеціально підняті, щоб легше було перетягувати через мілини. Але, передбачивши можливість ще вище піднімати ніс і корму за допомогою тросів, єгиптяни з часом стали виходити на цих кораблях в море.

Експедиції Тура Хейєрдала на папірусних плотах «Ра-1» (1969 р.) і «Ра-2» (1970 р.) показали, що папірус витримує два місяці плавання в морі. Правда, «Ра-1» затонув раніше, але це було пов'язано з великим хвилюванням на морі і з тим, що екіпаж не підтягнув снасті, що регулювали вигин корми. На «Ра-2» корми була із самого початку плавання підтягнута досить високо. «Ра-2» відплив з Сафі і через два місяці, перейшовши Атлантичний океан, досяг Бриджтауна, столиці Барбадосу. Конструктивно «Ра-2» будувався з коротких пачок папірусу. Довгі тяжі набагато менше вбирають воду. «Ра-2» будували болівійські індійці, що живуть на озері Тітікака. Вони з давнини і досі плавають на таких очеретяних суднах, називаючи їх «бальса».

Єгипетські вітрильники будували, пов'язуючи папірусні пачки, причому зовні укладалися найтовщі з них. Вітрило було квадратне, полотняне або з папірусу. Воно трималося на двох  реях, зв'язаних в одну довгу, яка кріпилася на двоногій щоглі.

При русі вниз по Нілу вітер був завжди зустрічним, а при русі вгору доводилося долати течію, так що вітрило було корисним. Плоти і судна цього типу використовують у Східній Африці, в Перській затоці і в Південній Америці до цього дня.

Див. також 
 Очеретяний човен
Барис (корабель)
 Сонячна барка Хеопса

Джерело 
 http://grinda.info/sailship/ 

Човни
Типи вітрильників